Almos ist:

 Almos (Boiotien), in der antiken Geografie eine Stadt in Boiotien
 Almos (Mythologie), in der griechischen Mythologie ein Sohn des Sisyphos, namensgebender Gründer von Almos
 ein ungarischer Vorname, siehe Álmos
 Almos (Hiltpoltstein), ein Ortsteil des Marktes Hiltpoltstein